Per-Åge Skrøder (né le  à Sarpsborg en Norvège) est un joueur professionnel de hockey sur glace norvégien..

Carrière de joueur 
Joueur d'origine norvégienne, il évolue depuis plusieurs années dans le Championnat de Suède de hockey sur glace. Il y a joué pour quatre clubs après avoir joué quelques saisons dans sa Norvège natale. Depuis quelques années, il représente son pays aux diverses compétitions internationales.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1994-1995 ||Sparta Sarpsborg ||GET ligaen ||17 ||3 ||0 ||3 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||Lillehammer IK ||GET ligaen ||22 ||4 ||5 ||9 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||Lillehammer IK ||GET ligaen ||38 ||24 ||29 ||53 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Sparta Sarpsborg ||GET ligaen ||32 ||19 ||15 ||34 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Frölunda HC ||Elitserien ||50 ||3 ||5 ||8 ||16 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|1999-2000 ||Frölunda HC ||Elitserien ||24 ||3 ||1 ||4 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1999-2000||Linköpings HC ||Superallsvenskan ||- ||- ||- ||- ||- ||10 ||1 ||4 ||5 ||2
|-
|1999-2000||Linköpings HC ||Elitserien ||13 ||4 ||1 ||5 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Linköpings HC ||Allsvenskan South ||16 ||6 ||6 ||12 ||20 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2000-2001||Linköpings HC ||Superallsvenskan ||13 ||1 ||4 ||5 ||18 ||4 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2000-2001||HV 71 ||Elitserien ||13 ||5 ||6 ||11 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||HV 71 ||Elitserien ||49 ||20 ||13 ||33 ||59 ||8 ||4 ||4 ||8 ||8
|-
|2002-2003 ||HV 71 ||Elitserien ||44 ||12 ||10 ||22 ||50 ||7 ||3 ||0 ||3 ||10
|-
|2003-2004 ||HV 71 ||Elitserien ||50 ||11 ||17 ||28 ||138 ||18 ||6 ||7 ||13 ||28
|-
|2004-2005 ||HV 71 ||European Champions Cup ||2 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2004-2005||HV 71 ||Elitserien ||50 ||6 ||8 ||14 ||77 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Södertälje SK ||Allsvenskan ||- ||- ||- ||- ||- ||10 ||2 ||2 ||4 ||8 
|-
|2005-2006||Södertälje SK ||Elitserien ||47 ||13 ||8 ||21 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||MODO hockey ||Elitserien ||54 ||30 ||18 ||48 ||97 ||20 ||5 ||5 ||10 ||88
|-
|2007-2008 ||MODO hockey ||European Champions Cup ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008||MODO hockey ||Elitserien ||51 ||21 ||16 ||37 ||127 ||5 ||2 ||1 ||3 ||4
|-
|2008-2009 ||MODO hockey ||Elitserien ||55 ||30 ||29 ||59 ||78 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||MODO hockey ||Elitserien ||48 ||17 ||16 ||33 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||MODO hockey ||Elitserien || 55|| 15|| 26|| 41|| 62|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| MODO hockey|| Elitserien|| 53|| 22|| 29|| 51|| 52|| 6|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2012-2013|| MODO hockey || Elitserien|| 51|| 16|| 19|| 35|| 34|| 5|| 2|| 3|| 5|| 2
|-
| 2013-2014|| MODO hockey || SHL || 48|| 8|| 11|| 19|| 61|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2014-2015 || MODO Hockey || SHL || 51 || 14 || 11 || 25 || 49 || 1 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|2015-2016 || MODO Hockey || SHL || 50 || 10 || 9 || 19 || 14 || 7 || 3 || 0 || 3 || 8
|-
|2016-2017 || Örnsköldsvik HF || Division 1 || 11 || 8 || 7 || 15 || 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Sparta Sarpsborg || GET ligaen || 4 || 0 || 1 || 1 || 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || MODO Hockey || Allsvenskan || 26 || 7 || 3 || 10 || 14|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

|1995 ||align="left"| Championnat d'Europe junior || 5 || 1 || 2 || 3 || 4 || ||align="left"|
|-
|1997 ||align="left"| Championnat du monde junior B || 7 || 7 || 5 || 12 || 6 || ||align="left"|
|-
|1999 ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 2 || 1 || 3 || 4 || -2||align="left"| Douzième place
|-
|2000 ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 4 || 1 || 5 || 0 || +3||align="left"| Dixième place
|-
|2002 ||align="left"| Championnat du monde d1 || 5 || 4 || 1 || 5 || 14 || +3||align="left"|  Médaille de bronze
|-
|2003 ||align="left"| Championnat du monde d1 || 5 || 4 || 1 || 5 || 4 || +4||align="left"| Médaille d'argent
|-
|2004 ||align="left"| Championnat du monde d1 || 4 || 2 || 0 || 2 || 2 || +7||align="left"|  Médaille d'argent
|-
|2006 ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 2 || 0 || 2 || 6 || -1||align="left"| Onzième place
|-
|2008 ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 1 || 1 || 2 || -3||align="left"| Huitième place
|-
|2009 ||align="left"| Qualifications olympiques || 3 || 0 || 3 || 3 || 0 || +1||align="left"| Première place
|-
|2009||align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 2 || 2 || 4 || -2||align="left"| Onzième place
|-
|2010 ||align="left"| Jeux olympiques || 1|| 0|| 0|| 0|| 0 || 0||align="left"| Dixième place
|-
|2011 || align="left"|Championnat du monde || 7|| 3|| 4|| 7|| 10|| -3||align="left"| Sixième place de l'élite
|-
|2012 || align="left"|Championnat du monde || 8|| 5|| 7|| 12|| 2|| +7||align="left"| Huitième place de l'élite
|-
|2013 || align="left"|Championnat du monde || 7|| 2|| 1|| 3|| 2|| -6||align="left"| Dixième place de l'élite
|-
| 2014 || align="left"| Jeux olympiques || 4|| 2|| 0|| 2|| 0|| -3|| align="left"| Douzième place
|-
|2014 || align="left"|Championnat du monde || 7 || 1 || 2 || 3 || 6 || +1||align="left"| Douzième place de l'élite

Notes et références 

Naissance en août 1978
Naissance à Sarpsborg
Joueur international norvégien de hockey sur glace
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du Linköpings HC
Joueur du HV 71
Joueur du Södertälje SK
Joueur du MODO hockey
Joueur des Sparta Sarpsborg
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace